Рыгалу́вка () — деревня в Польше. Расположена в гмине Липск Августовского повята Подляского воеводства, недалеко от государственной границы с Республикой Беларусь.

История 
В 1974—1998 годах деревня административно входила в состав Сувалкского воеводства.

Достопримечательности 
Православная церковь, которая ныне является приходским римско-католическим костёлом.

Примечания 

Населённые пункты Августовского повета